Neubrück ist ein Ortsname:

 in Belgien:
 Neubrück (St. Vith), Ortsteil der Großgemeinde Sankt Vith, Provinz Lüttich

 In Deutschland:
 Neubrück (Grevenbroich), ein Ortsteil von Grevenbroich, Rhein-Neuss-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Neubrück (Groß Köris), ein Wohnplatz der Gemeinde Groß Köris, Landkreis Dahme-Spreewald, Brandenburg
 Neubrück (Hennigsdorf), ein Wohnplatz von Hennigsdorf, Kreis Oberhavel, Brandenburg
 Neubrück (Köln), ein Stadtteil von Köln, Nordrhein-Westfalen
 Neubrück (Rietz-Neuendorf), ein Ortsteil der Gemeinde Rietz-Neuendorf, Landkreis Oder-Spree, Brandenburg
 Neubrück (Schwielochsee), ein Ortsteil der Gemeinde Schwielochsee, Landkreis Dahme-Spreewald, Brandenburg
 Neubrück (Wendeburg), ein Ortsteil der Gemeinde Wendeburg, Landkreis Peine, Niedersachsen, mit der Burg Neubrück

 in Polen:
 Neubrück, Dorf im Kreis Samter, Provinz Posen, seit 1781/1920: Wartosław, Ort in der Gmina Wronki, Powiat Szamotulski, Woiwodschaft Großpolen
 Neubrück, Dorf im Kreis Sensburg, Ostpreußen, ab 1945: Nowy Most (Piecki), im Dorf Bobrówko aufgegangener Ort in der Gmina Piecki, Powiat Mrągowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren

 in der Schweiz:
 Neubrück (Stalden VS), ein Weiler der Gemeinde Stalden, Kanton Wallis

Siehe auch:
 Neubrügg